Lijst met winnaars van de Amerikaanse racewedstrijd Indianapolis 500 die jaarlijks in de maand mei gereden wordt.

Meervoudige winnaars 

Autosportlijsten
Indianapolis 500
Automerken